Glyphyalinia wheatleyi är en snäckart som först beskrevs av Bland 1883.  Glyphyalinia wheatleyi ingår i släktet Glyphyalinia och familjen Zonitidae. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Landlungsnäckor
wheatleyi